Am Dobben ist der Straßenname für 
 Hauptverkehrsstraße in Bremen, siehe Dobben (Bremen)#Die Straße Am Dobben

 zehn verschiedene Straßen in Niedersachsen
 in Asendorf (Landkreis Diepholz), Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz 
 in Fischerhude,  Einheitsgemeinde Flecken Ottersberg, Landkreis Verden
 in Kirchweyhe, Gemeinde Weyhe, Landkreis Diepholz
 in Marklohe, Landkreis Nienburg/Weser
 in Meyenburg (Osterstade), Gemeinde Schwanewede, Landkreis Osterholz
 in Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch 
 in Uthlede, Einheitsgemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven
 in Vechta, Landkreis Vechta
 in Wendenborstel, Gemeinde Steimbke, Landkreis Nienburg/Weser
 in Wiesmoor, Landkreis Aurich